Regiony () – jednostki podziału administracyjnego Madagaskaru drugiego rzędu. Wprowadzone zostały w 2004. Podniesione do rangi jednostek pierwszego rzędu po referendum z 2007 i likwidacji regionów. Od 2015 roku ponownie są jednostkami drugiego rzędu po przywróceniu regionów.

Przypisy 

Podział administracyjny Madagaskaru